tarło – akt płciowy u ryb
 tarło – starożytny instrument perkusyjny
 Tarło – wieś w gminie Niedźwiada, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim
 Tarło – dawna gmina
 Tarło – dawna gromada
 Tarło – polskie nazwisko szlacheckie
 Tarło – przystanek kolejowy we wsi Tarło-Kolonia w województwie lubelskim